«Dude (Looks Like a Lady)» — песня американской группы Aerosmith.

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1987 года
Синглы 1987 года
Песни Aerosmith
Композиции хард-рока
Синглы Geffen Records
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом
Композиции блюз-рока